

Geografia
Katō – città giapponese 
Kato – città della Guyana

Persone
Daijirō Katō – pilota motociclistico giapponese
David Kato – attivista ugandese
Hisashi Katō – ex calciatore giapponese
Keisuke Katō – attore e personaggio televisivo giapponese
Kōhei Katō – calciatore giapponese
Koyuki Katō – attrice e modella giapponese
Masaaki Katō – ex calciatore giapponese
Masao Katō – goista giapponese
Masaru Katō – calciatore giapponese
Masaya Katō – attore e doppiatore giapponese
Miliyah Kato – cantante ed autrice giapponese
Mitsuo Katō – ex calciatore giapponese
Miyu Katō – tennista giapponese
Natsuki Katō – attrice giapponese
Nobuyuki Katō – ex calciatore giapponese
Nozomu Katō – ex calciatore giapponese
Rosa Katō – attrice giapponese
Sawao Katō – ex ginnasta giapponese
Taihei Katō – combinatista nordico giapponese
Takako Katō – ex cestista
Takao Kato – regista e animatore giapponese 
Yoshiaki Katō – pilota motociclistico giapponese
Yoshio Katō – ex calciatore giapponese
Yoshiyuki Katō – ex calciatore giapponese
Kató Havas – violinista ed insegnante di violino e viola ungherese
Katō Hiroyuki – scrittore giapponese
Katō Kiyomasa – daimyō giapponese
Kató Lomb – traduttrice ungherese
Katō Shūichi – medico, critico letterario e scrittore giapponese
Katō Takaaki – politico giapponese
Katō Tomosaburō – militare e politico giapponese

Altro
5743 Kato – asteroide
Kato – personaggio de Il Calabrone Verde
Kato – popolo nativo americano della California
Lingua kato – lingua athabaska
Yasunori Kato – personaggio della saga letteraria Teito monogatari